«Самые первые» — советский чёрно-белый фильм-мелодрама, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1961 году режиссёром Анатолием Граником.

Фильм был включен в ретроспективный показ «Космическая программа игрового, неигрового и детского кино» Чебоксарского международного кинофестиваля 2011 года, посвящённый годовщине российской космонавтики.

Сюжет 
Лётчик Сергей Сазонов (Игорь Пушкарёв) попал в группу космонавтов, и теперь у него впереди интенсивные тренировки перед полётом в космос. Из-за этого он решил прекратить свои отношения со студенткой Наташей. Однако, поговорив с ней по телефону, Сергей делает предложение…

На приёме в Кремле в честь полёта Юрия Гагарина супруги Сазоновы присутствуют вместе, и именно в этой торжественной обстановке Сергею сообщают, что начинается новая программа подготовки, цель которой — полёт на Луну.

В ролях 

 Игорь Пушкарёв — Сергей Сазонов
 Нина Дробышева — Наташа
 Павел Махотин — Александр Васильевич Калугин
 Людмила Шагалова — Вера Павловна Калугина
 Владимир Честноков — академик Андрей Николаевич Аркадьев
 Владимир Самойлов — Борис Михайлович
 Олег Жаков — Евгений Алексеевич, начальник медслужбы отряда космонавтов
 Александр Стрельников — Григорьев
 Павел Кашлаков — Воронцов
 Станислав Фесюнов — Виктор
 Виктор Терехов — Миша
 Лев Бриллиантов — Соков.

В эпизодах 
 Анатолий Абрамов — Иван Васильевич, комендант общежития
 Иван Дмитриев — генерал
 Лидия Колпакова — Осипенко, врач госпиталя
 Ефим Копелян — Рубен Григорьевич
 Светлана Мазовецкая — Зинаида Ивановна, лаборантка
 Вера Медведева — секретарь академика Аркадьева
 Геннадий Нилов — Николай Андреевич, врач-испытатель
 А. Павлов — Павел Петрович, член комиссии по подготовке полёта
 Роза Свердлова — санитарка госпиталя
 Александр Суснин — авиатехник, подчинённый Сазонова
 Валерий Сомов — эпизод
 Владимир Сошальский — один из приглашённых к академику Аркадьеву (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Александр Давыдович Тверской
 Постановка — Анатолия Граника
 Главный оператор — Музакир Шуруков
 Режиссёр — Семён Деревянский
 Главный художник — Николай Суворов
 Композитор — Исаак Шварц
 Звукооператор — Семён Шумячер
 Редактор — Светлана Пономаренко
 Оператор — Л. Александров
 Монтажёр — А. Рузанова
 Художник-декоратор — Н. Курникова
 Художник-гримёр — Николай Эленбоген
 Художник по костюмам — Лидия Шильдкнехт
 Ассистенты режиссёра — А. Дёмина, Людмила Шредерс
 Комбинированные съёмки:Оператор — Георгий ВаргинХудожник — В. Соловьёв
 Съёмки в условиях невесомости:Операторы — Георгий Варгин, К. Филиппов
 Консультанты:А. Касаткин, В. Денисов, В. Рассветаев, П. Ройтберг
 Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонииДирижёр — Эдуард Грикуров
 Директор картины — Николай Елисеев

Технические данные 
 Производство: киностудия «Ленфильм», 1961 год.
 Время: 95 мин.
 Изображение: чёрно-белый.
 Звук: моно.
 Киноплёнка: 35 мм.
 Дата выхода в прокат: 9 апреля 1962 г.
 Ограничений по возрасту: нет.

Интересные факты 
 Съёмки начались ещё до первого полёта человека в космос, а заканчивается картина кадрами торжественного приёма в Кремле первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
 В 2011 году Игорь Пушкарёв за исполнение роли Сергея Сазонова был награждён памятной медалью ЦК КПРФ «50 лет космонавтике».

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Самые первые» на сайте Федерального космического агентства tvroscosmos.ru. Художественные фильмы о космосе и космонавтике (СССР, Россия) 1924—1970 годы.
 «Самые первые» Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 «Самые первые» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия

Фильмы 1961 года
Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Художественные фильмы о космосе